Daniel O'Sullivan (glazbenik)
Daniel O'Sullivan (košarkaš)